Обафеми () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Обафеми, Абиодун (род. 1973) — нигерийский футболист, защитник.
 Обафеми, Майкл (род. 2000) — ирландский футболист нигерийского происхождения, нападающий клуба «Саутгемптон».